L'Équipe de France de football en 2004 atteint les quarts de finale de l'Euro, mais s'incline, à la surprise générale, face à la Grèce, qui remportera finalement le titre continental.

À la suite de cet échec, plusieurs joueurs emblématiques de l'équipe de France annoncent leur retraite internationale. Citons notamment Zidane, Thuram (ces deux joueurs réintègreront finalement la sélection l'année suivante) , Desailly ou encore Lizarazu. C'est donc avec une équipe profondément remaniée que le nouveau sélectionneur national Raymond Domenech entame la campagne des éliminatoires pour la Coupe du monde 2006.

Les matches 

A : match amical. CE : match de l'Euro 2004. QCM : match qualificatif pour la Coupe du monde 2006

Les joueurs

* Djibril Cissé ne dispute pas les premiers matches amicaux de la saison ainsi que l'Euro 2004 en raison d'un suspension de trois matches consécutive à son exclusion lors du match de barrage qualificatif pour l'Euro espoirs de 2004 contre le Portugal en .

France
2004